A Machine Head az alábbiakat jelentheti:
 Machine Head, amerikai együttes
 Machine Head, a Deep Purple egyik stúdióalbuma